Distinguished Flying Cross je angleški naziv dveh vojaških odlikovanj:

 Distinguished Flying Cross (Združeno kraljestvo) - vojaško odlikovanje za pripadnike zračnih sil Združenega kraljestva
 Distinguished Flying Cross (ZDA) - vojaško odlikovanje za pripadnike zračnih sil ZDA